Петро Дорогостайський (пом. 1611) — кальвініст, урядник Великого князівства Литовського.
 Христофор Миколай Дорогостайський (; ; * 2.3.1562 — † 3.8.1615, Вроцлав) — державний діяч Великого князівства Литовського.